La sidérodromophilie, serait une paraphilie, en lien avec le ferroviaire, les trains et les chemins de fer.

Exemples dans les arts 
 Une nouvelle de Guy de Maupassant, justement appelée Idylle, montre une nourrice encombrée de sa lactation importante et qu'un voyageur soulage en la tétant.
 La même scène se retrouve dans le film Les Valseuses (Bertrand Blier, 1974) alors qu'Alphonse Allais a écrit plusieurs textes sur ce thème.
 La chanson de Michel Delpech L'Amour en wagon-lit (1972), qu'il a reprise en duo avec Clarika dans son album Michel Delpech &... (2006), est entièrement consacrée au thème de son titre.
  Alphonse Allais

Notes et références

Voir aussi 
 Ferrovipathe

Pratique sexuelle
Paraphilie
Loisir ferroviaire